{{Высотное сооружение
 |building_name     = Key TowerБашня Ключ
 |image             = Key Tower.jpg
  |lat_dir =N |lat_deg =41 |lat_min =30 |lat_sec =4 
  |lon_dir =W |lon_deg =81 |lon_min =41 |lon_sec =37
  |region     = 
  |CoordScale = 
 |location          = , , Кливленд, 
 |built             = 1988—1991
 |use               = Офисное здание
 |antenna_spire     = 288,7 м
 |roof              = 270,7 м
 |масса             = 
 |top_floor         = 
 |floor_count       = 57
 |floor_area        = 116 127 м²
 |elevator_count    = 
 |architect         = Сезар Пелли
 |owner             = Wells Real Estate Funds
 |developer         = Ричард Джейкобс
 |emporis_id        = key-tower-cleveland-oh-usa
 |skyscraperpage_id = 132
 |Позиционная карта = США
  |Размер карты     = 
 |Позиционная карта2= США Огайо
  |Размер карты2    = 
 }}
Key Tower (произносится Ки Та́уэр, ) — офисный небоскрёб, расположенный по адресу: 127 , Кливленд, Огайо, США, в нескольких сотнях метров от озера Эри. Высота — 289 метров, 57 этажей. Занимает 23-ю строчку в списке самых высоких зданий США, является самым высоким зданием  и города.

 Описание 
Небоскрёб построен на месте здания Торговой палаты, стоявшего здесь с 1898 по 1955 год (по другим данным — 143 995 м²)
 Владелец — Wells Real Estate Funds (с 2009 года)
 Архитектор — Сезар Пелли
 Главный инженер — 
 Главный застройщик — Ричард Джейкобс
 Стоимость строительства — 400 млн долларов

История 
О планах по строительству нового небоскрёба было объявлено в 1988 году. 17 октября того же года началось рытьё котлована, а собственно строительство началось в начале следующего года. 26 ноября 1990 года строящийся небоскрёб превысил отметку в 235 метров и таким образом с этого дня стал самым высоким зданием в штате Огайо, обойдя предыдущего рекордсмена — Terminal Tower. В мае 1991 года здание достигло расчётной высоты, а о полном окончании работ было объявлено в январе 1992 года.
Осенью 2005 года основным арендатором небоскрёба стала компания , которая в октябре того же года разместила на высоте 233 метра четыре, по одному с каждой стороны света, своих символа — красных ключа. Размер каждого из них составил 10 на 4,5 метров, масса — по 600 килограммов. Соответственно, старое название Society Tower было заменено на нынешнее Key Tower.

См. также 
  — небоскрёб в Сиэтле, известный как Key Tower с 1994 по 2005 год.
  — небоскрёб в Сиэтле, известный как Key Tower с 1987 по 1994 год.
 Wells Fargo Center — другое здание Сезара Пелли, построенное в 1988 году в Миннеаполисе. Внешне очень напоминает Key Tower.

Примечания

Ссылки 
 Key Tower  на сайте ''skyscrapercenter.com

Небоскрёбы высотой от 250 до 299 метров
Небоскрёбы Кливленда
Небоскрёбы, построенные в 1991 году
Здания, спроектированные Сезаром Пелли
Здания и сооружения, построенные в 1991 году в США
1991 год в Огайо